Antiopé, Aszóposz folyamisten leánya az Odüsszeiában
 Antiopé, amazon hercegnő, Arész és Otréré leánya

Lásd még:
 90 Antiope kisbolygó